Brut (champagne), een Champagne met 1 tot 15 gram suiker per liter
 Brut (bier), een Belgisch biermerk van 8%
 Brut (eau de cologne), een herengeur

Zie ook
Brutus
Art Brut